OIC son las siglas de:

 Orden de la Inmaculada Concepción, agrupación religiosa católica.
 Organización de Izquierda Comunista, partido político español.
 Organización Internacional del Café, organización intergubernamental de países productores de café.
 Organización Internacional del Comercio, fallida organización internacional.

Siglas